Nova Topola (Gradiška), een plaats in de gemeente Gradiška, Bosnië-Herzegovina
 Nova Topola (Lebane), een plaats in de Servische gemeente Lebane